El Prankton United es un equipo de fútbol de las Islas Vírgenes Estadounidenses que juega en el Campeonato de fútbol de las Islas Vírgenes Estadounidenses, el torneo de fútbol más importante del país.
En la temporada 2019-20 el club terminó en la 6ª colocación en la liga.

Referencias

Enlaces externos 

Equipos de fútbol de las Islas Vírgenes Estadounidenses